Styger ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Styger (* 1962), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Josef Karl Styger (1791–1850), Schweizer Politiker und Landammann
 Karl Styger (1822–1897), Schweizer Politiker
 Nadia Styger (* 1978), Schweizer Skirennläuferin
 Paul Styger (1887–1939), Schweizer Christlicher Archäologe